Провулок Нахімова — короткий провулок (близько 150 м) в історичному центрі Одеси, від вулиці Канатної до Маразліївської.

Історія 
Перша назва — Барятинський, на честь місцевого домовласника князя  (1823-1904).

З 1938 р. — провулок Штапенко . У період румунської окупації (1941-1944) відбулось перейменування на Барятинський.

У 1946 р. провулок отримав сучасну назву на честь російського адмірала Павла Нахімова.

Пам'ятки 

б. 1 — Прибутковий будинок М. Д. Луцького
б. 8 — будинок Діалегмено

Відомі мешканці 
б. 1/ Маразліївська, б. 2 — письменник О. І. Купрін (1910—1911, меморіальна дошка)

Примітки

Посилання 

Нахимова переулок
Список зданий. Одесса, Нахимова переулок

Н
Вулиці Одеси, названі на честь людей
Провулки Одеси